Эйжа Мухаммад (; родилась 4 апреля 1991 года в Лонг-Бич, США) — американская теннисистка; победительница восьми турниров WTA в парном разряде; победительница парного турнира Orange Bowl (2008).

Общая информация 
Эйжа из баскетбольной семьи — её младший брат — Шабазз — играет в NBA за клуб Миннесота Тимбервулвз., её родители — Рон Холмс и Фэй Мухаммад — играли в баскетбол на студенческом уровне; её дядя — Стефон Пейдж — на рубеже 1980-х и 1990-х играл в футбол в NFL.

Американка в теннисе с восьми лет, любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера 

На турнире в Монтеррей (Мексика) в парном разряде вместе с соотечественницей Санчес Мария дошли до финала, в котором переиграли австралийскую пару Джессика Мур/Астра Шарма со счётом 7-6(2), 6-4.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (17)

Победы (13) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров WTA в парном разряде (10)

Победы (8) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (61)

Победы (39)

Поражения (22)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты США